

Persoon

Rosa van Lima, een Peruaanse heilige

Plaats

Argentinië:
Santa Rosa (La Pampa), een stad in de provincie La Pampa
Santa Rosa de Calamuchita, een plaats in de provincie Córdoba
Santa Rosa de Calchines, een plaats in de provincie Santa Fe
Santa Rosa de Conlara, een plaats in de provincie San Luis
Santa Rosa de Río Primero, een plaats in de provincie Córdoba
Santa Rosa y Los Rojo, een plaats in de provincie Tucumán
Santa Rosa (departement van Catamarca), een departement van de provincie Catamarca
Santa Rosa (departement van Mendoza), een departement van de provincie Mendoza
Santa Rosa (Mendoza), plaats in gelijknamig departement

Brazilië:
Santa Rosa (Rio Grande do Sul), gemeente in de deelstaat Rio Grande do Sul
Santa Rosa (microregio), microregio in de deelstaat Rio Grande do Sul

Colombia:
Santa Rosa (Bolívar), gemeente in het departement Bolívar
Santa Rosa (Cauca), gemeente in het departement Cauca
Santa Rosa de Cabal, gemeente in het departement Risaralda
Santa Rosa de Osos, gemeente in het departement Antioquia
Santa Rosa de Viterbo (Colombia), gemeente in het departement Boyacá
Santa Rosa del Sur, gemeente in het departement Bolívar

Curaçao:
 Santa Rosa (Curaçao), een plaats op het eiland Curaçao

Filipijnen:
Santa Rosa (Laguna), een stad in de provincie Laguna
Santa Rosa (Nueva Ecija), een gemeente in de provincie Nueva Ecija

Guatemala:
 Santa Rosa, een departement van Guatemala

Guyana:
 Santa Rosa (Guyana), een inheems dorp in Guyana

Mexico:
Santa Rosa (Coahuila), een stad in de Mexicaanse staat Coahuila

Verenigde Staten:
Santa Rosa (Arizona), een plaats in de staat Arizona
Santa Rosa (Californië), in de staat Californië
Santa Rosa (New Mexico), een plaats in de staat New Mexico
Santa Rosa (Texas), een plaats in de staat Texas
Santa Rosa County, een county in de staat Florida
Santa Rosa Mountains, een gebergte in Californië

Districten in Peru:
Santa Rosa (Chiclayo)
Santa Rosa (El Calloa)
Santa Rosa (El Dorado)
Santa Rosa (Grau)
Santa Rosa (Lima)
Santa Rosa (Rodríguez de Mendoza)

Overig
Santa Rosa (band), een Nederlandse feestband